Artilleriregementet är en svensk regementsbeteckning som har använts av följande enheter:
Artilleriregementet (gamla) ‒ artilleriregemente (1636–1794)
Artilleriregementet (nya) ‒ artilleriregemente (2000–)